El término reencuentro puede hacer referencia a:

 Reencuentro (1960), novela de Fred Uhlman.
 Reencuentro (1983), película de Lawrence Kasdan.
 Reencuentro  (2006), cortometraje de José Manuel Vázquez y Martín Cañedo.
 Reencuentro (1977), álbum musical de José José.
 Reencuentro (1995), álbum musical de Álvaro Torres.
 Reencuentro (2008), álbum musical de Camarón de la Isla.

Otros 
 El reencuentro, desambiguación.